Klein-Buchholz oder Klein Buchholz steht für:
 Klein-Buchholz, Dorf, heute Teil von Hannover
 Klein Buchholz (Bergisch Gladbach), ehemalige Hofstelle im Königsforst bei Köln